Шварцах () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Штраубинг-Боген. Население составляет 2760 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,24 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии